Золка - топоним:

 Золка — река, протекает в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике
 Золка — посёлок, Кировский район, Ставропольский край